Endophallusia är ett släkte av insekter. Endophallusia ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Endophallusia